lin (Tinca tinca) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych
 lin – symbol matematyczny oznaczający powłokę liniową

Osoby noszące chińskie nazwisko Lin:
 Lin Biao – polityk chiński
 Hay Lin – postać z komiksu
 Justin Lin – amerykańsko-tajwański reżyser
 Maya Lin – amerykańska architekt
 Lin Shu-Yen – chiński zoolog
 Lin XinRu – chińska piosenkarka
 Lin Yutang – chiński pisarz
 Lin Zhao Agata – chińska męczennica, święta katolicka